Apostolski Kościół Ormiański
 Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
 Ormiański Kościół Ewangelicki

en:Armenian Church